Эрих фрайхерр фон Зекендорф (; , Гориция, графство Горица и Градишка Австро-Венгрия — , Лагард Франция) — немецкий генерал-майор, командир танковых частей во Второй мировой войне, барон.

Биография 
Эрих Эрвин Генрих Август фон Зекендорф родился 21 июня 1897 года в городе Гориция, Австро-Венгерской империи в семье Эгона Зекендорфа, представителя старинного баронского рода Зекендорфов.

Со 2 августа 1914 года участвовал в начале Первой мировой войны, как фанен-юнкер в прусской королевской армии. Направлен в 5-й драгунский полк Фридриха фон Мантейфеля (г. Хофгайсмар) 22-й кавалерийской бригады 22-й дивизии XI армейского корпуса рейхсвера, где вскоре получил чин прапорщика.

5 июля 1915 года произведён в лейтенанты без патентов, и служил в качестве офицера эскадрона. Награждён Железным крестом 2-го класса и Железным крестом 1-го класса.

После войны, был направлен лейтенантом в 1-й кавалерийский полк. После сокращения армии в 1920 году, остался на службе офицером 1-го кавалерийского полка и 16-го полка.

В июле 1925 года был произведен в обер-лейтенанты.

В 1929 году принял командование кавалерийской школой в Ганновере.

1 ноября 1930 года был назначен командиром эскадрона 16-го кавалерийского полка, где был произведён в капитаны в 1931 году.

С созданием вермахта в конце 1934 года был назначен штаб-офицером в Эрфурте. Командовал 1-м батальоном, где был произведён в майоры в 1936 году.

12 октября 1937 года назначен командиром 4-й роты 4-го Кавалерийско-мотоциклетного полка в Изерлоне.

Произведён в подполковники.

В марте 1939 года принял командование 6-м батальоном мотоциклистов.

В начале Второй мировой войны его подразделение отправляется в Польшу.

В октябре 1939 года его подразделение вошло в состав 6-й танковой дивизии перед отправкой на Западный фронт.

В августе 1940 года принимает командование 114-м полком.

4 сентября 1940 года награждён Рыцарским крестом Железного креста.

Отправленный со своим полком в Восточную Пруссию, готовил войска для следующей кампании.

22 июня 1941 года полк подполковника Зенкендорфа в составе 6-й танковой дивизии участвовал во вторжении в Советский Союз в танковой группе Гёпнера (группа армий «Север»). Перед вторжением полк был реогранизован в боевую группу, которая была названа по имени её командира Зекендорфа — боевая группа «Зекендорф». Осенью 1941 года его подразделение было переведено на центральный участок Восточного фронта. 1 февраля 1942 года произведён в полковники.

В апреле 1943 года принял командование одиннадцатой танковой группой в Магдебурге.

В январе 1944 года также принял на себя командование десятой танковой группой.

В конце лета 1944 года командовал вновь сформированной 113-й танковой бригадой на полевых учениях. Бригада была срочно переброшена на фронт в регион Кольмар-Бельфор несколько дней спустя. 
21 сентября 1944 года, его бригада в составе 58-го танкового корпуса направлена в Лотарингию, к югу от Арракура.

Убит в бою 23 сентября 1944 года в Лагарде (Мозель, Франция).

1 октября 1944 года произведён в генерал-майоры с 1 сентября 1944 года (посмертно).

Награды 
В Первую мировую войну:
 Железный крест 2-го класса
 Железный крест 1-го класса
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918
Во Вторую мировую войну:
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса
 Рыцарский крест Железного креста

Примечание 
В советской и российской историографии Эрих фон Зекендорф известен как командир боевой группы «Зекендорф», на участке наступления которой летом 1941 года под Расейняем (Литовская ССР, СССР) встретился советский танк КВ-1, который упорно держал оборону несколько дней.

Ссылки 
 Freiherr von Seckendorff, Erich Erwin Heinrich August Veit

Генерал-майоры (вермахт)
Бароны
Погибшие в боях Второй мировой войны